Shamo steht für:

 Shamo (Huhn), Kampfhuhnrasse
 Shamo (Manga), Manga-Serie von Akio Tanaka (seit 1998)
 Shamo – The Ultimate Fighter, chinesischer Spielfilm (2007)